Portugalska nogometna reprezentacija je nacionalna nogometna reprezentacija Portugala. Pod upravom je portugalskog nogometnog saveza

Portugalska reprezentacija je osvojila jedno veliko natjecanje na seniorskoj razini. Protiv Francuske su Portugalci u toj zemlji osvojili Europsko prvenstvo u 2016. godini. Prvi put su Portugalci došli do velikog finala na Europskom prvenstvu 2004. (kada su oni bili domaćini), ali su izgubili od Grčke.

Povijest 

Portugalska reprezentacija godinama je imala vrhunske igrače, zbog toga je i krasi epitet 'europski Brazil', međutim do sada je samo tri puta sudjelovala na završnicama SP-a i 5 puta na europskim prvenstvima. Najveće uspjehe je postigla 1966. godine u Engleskoj, gdje je stigla do bronce, predvođena velikim strijelcem Eusebiom i 2004. na europskom prvenstvu u Portugalu, gdje je osvojila srebro. Godinama su živjeli od sjećanja na sjajne igre Crne perle, sve do pojave Figa i Ruija Coste. Bila je to generacija koju je stvorio Carlos Quieroz i koja je osvojila svjetski juniorski naslov 1989. i 1991. godine. Više od 30 godina Portugal je čekao novu 'zlatnu generaciju' i nakon četvrtfinala na europskoj smotri 1996. godine i polufinala na europskoj smotri četiri godine kasnije činilo se kako će ta generacija svoj vrhunac doživjeti na SP-u 2002. godine. Suprotno svim najavama Figo i društvo doživjeli su nokaut već u prvoj fazi natjecanja. Izbornik Oliveira je smijenjen, a umjesto njega je angažiran Brazilac Luiz Felipe Scolari, koji je na klupi Brazila osvojio svjetski naslov 2002. godine. Dovođenje Scolarija isplatilo se već u prvoj akciji - na Euru 2004. godine. Portugal je stigao do finala, gdje je izgubio od Grčke. Odlične igre Portugalci su nastavili i u kvalifikacijama za SP 2006. u Njemačkoj. Skupinu su preskočili rutinski s devet pobjeda i tri remija, a ostala je upamćena pobjeda od 7:1 protiv Rusije. Na prvenstvu su osvojili sjajno četvrto mjesto, izgubivši od Njemačke u borbi za broncu. Na Euru 2008. ispali su u četvrtzavršnici također od Njemačke, dok ih je u osmini završnice Svjetskog prvenstva 2010. u Južnoj Africi izbacila Španjolska, rezultatom 1:0, prekinuvši sjajan portugalski niz od 19 utakmica bez poraza. Na Europskom prvenstvu u 2016. godini su nogometaši Portugala pobijedili Francusku na Stade de Franceu i došli do svojeg prvog naslova prvaka Europe. Portugal je došao do naslova prvaka Europe iako je na cijelom turniru upisao jednu pobjedu u 90 minuta, protiv Walesa u polufinalu. A Selecção je gotovo 100 minuta igrala bez svojeg kapetana Cristiana Ronalda, a pobjedu im je donio igrač s klupe Éder u 109. minuti utakmice.

Uspjesi na svjetskim prvenstvima

Uspjesi na europskim prvenstvima

Trenutačni sastav 
Portugalski izbornik objavio je konačni popis igrača za Svjetsko prvenstvo 2022. 10. studenog 2022.

Nastupi i golovi zadnji put su ažurirani 17. studenog 2022. nakon utakmice protiv Nigerije.

Statistike

Igrači s najviše nastupa 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Luksemburgom: 17. studenog 2019.

Igrači s najviše golova 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Luksemburgom: 17. studenog 2019.

Izbornici 
Broj utakmica unesen poslije utakmice sa Luksemburgom: 17. studenog 2019.

Izvori 

Nogometne reprezentacije
Nogomet u Portugalu
Nogomet